W.Gams se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 K. Walter Gams
 K.Walter Gams